Arwen peut faire référence à :
Arwen, un personnage du Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien,
ARWEN, l'acronyme de , une série d'armes non létales telles l'ARWEN 37 et l'ARWEN ACE.
Arwen Colles, colline sur Titan (lune) de Saturne (planète).
Arwen Gold, actrice pornographique Russe.
Arwen Humphreys, actrice britannique de la série Les Enquêtes de Murdoch.